Picabia ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Picabia (1879–1953), französischer Schriftsteller, Maler und Grafiker
 Gabrielle Buffet-Picabia (1881–1985), französische Schriftstellerin und Musikerin